Someone like You (lett. qualcuno come te) può riferirsi a:

Cinema 
 Qualcuno come te (Someone like You...) – film del 2001 diretto da Tony Goldwyn

Letteratura 
 Someone like You – raccolta di racconti scritta da Roald Dahl, pubblicata originariamente nel 1953 da Alfred A. Knopf

Musica 
 Someone like You  – singolo di Sylvester del 1986
 Someone like You  – brano musicale del musical Jekyll & Hyde del 1997
 Someone like You  – singolo dei New Order del 2001, dall'album Get Ready
 Someone like You  – singolo da Adele del 2011, dall'album 21
 Someone like You  – singolo dei Walk off the Earth del 2011